Oenanthe kann bedeuten:

 Steinschmätzer (Gattung), die Gattung Steinschmätzer (Oenanthe Vieillot 1816) aus der Familie Fliegenschnäpper
 Wasserfenchel (Gattung), die Gattung Wasserfenchel (Oenanthe L.) aus der Unterfamilie Apioideae in der Familie der Doldenblütler
 (8959) Oenanthe, ein nach dem Steinschmätzer benannter Asteroid